Facundo Bagnis e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves ha sconfitto Ignacio Carou e Luciano Darderi con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (campioni)
  Marcelo Tomás Barrios Vera /  Alejandro Tabilo (ritirati)

  Tomás Martín Etcheverry /  Renzo Olivo (semifinale, ritirati) 
  Francisco Cerúndolo /  Martín Cuevas (semifinale)

Wildcard 

  Dario Acosta /  Rodrigo Arús (primo turno)
  Francisco Llanes /  Franco Roncadelli (primo turno)

  Juan Martín Fumeaux /  Mateo Núñez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Uruguay Open 2021